Orren kan avse:

Finland 

Orren, Karleby, Österbotten, 
Orren, Korpo, Åboland,

Sverige 

Orren, Östergötland,